

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 5 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Martin, O“ beginnt.

Martin, O 



Martin, Ol 
 Martin, Oliver (* 1946), US-amerikanischer Radrennfahrer

Martin, Os 
 Martín, Óscar Velasco (* 1973), spanischer Koch
 Martin, Osmond Peter (1930–2017), belizischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Belize City-Belmopan

Martin, Ot 
 Martin, Otto (1897–1972), deutscher Politiker (SPD), MdA
 Martin, Otto (1911–1985), deutscher Botaniker, Kriminalpolizist und SS-Führer